|-
| 108801 - || || 21 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108802 - || || 21 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108803 - || || 21 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108804 - || || 21 de juliol, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 108805 - || || 21 de juliol, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 108806 - || || 19 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108807 - || || 29 de juliol, 2001 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 108808 - || || 29 de juliol, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108809 - || || 29 de juliol, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108810 - || || 29 de juliol, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108811 - || || 29 de juliol, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108812 - || || 24 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108813 - || || 24 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108814 - || || 25 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108815 - || || 29 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108816 - || || 22 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108817 - || || 23 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108818 - || || 26 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108819 - || || 26 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108820 - || || 26 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108821 - || || 26 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108822 - || || 26 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108823 - || || 26 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108824 - || || 27 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108825 - || || 27 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108826 - || || 29 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108827 - || || 29 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108828 - || || 26 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108829 - || || 26 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108830 - || || 31 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108831 - || || 27 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108832 - || || 28 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108833 - || || 18 de juliol, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 108834 - || || 19 de juliol, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 108835 - || || 19 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108836 - || || 22 de juliol, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108837 - || || 22 de juliol, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108838 - || || 31 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108839 - || || 31 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108840 - || || 22 de juliol, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108841 - || || 23 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108842 - || || 23 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108843 - || || 23 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108844 - || || 25 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108845 - || || 30 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108846 - || || 31 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108847 - || || 22 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108848 - || || 22 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108849 - || || 22 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108850 - || || 22 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108851 - || || 27 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108852 - || || 27 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108853 - || || 27 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108854 - || || 27 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108855 - || || 27 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108856 - || || 25 de juliol, 2001 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 108857 - || || 25 de juliol, 2001 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 108858 - || || 23 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108859 - || || 25 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108860 - || || 25 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108861 - || || 25 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108862 - || || 25 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108863 - || || 26 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108864 - || || 26 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108865 - || || 27 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108866 - || || 27 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108867 - || || 27 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108868 - || || 27 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108869 - || || 28 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108870 - || || 28 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108871 - || || 28 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108872 - || || 29 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108873 - || || 29 de juliol, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108874 - || || 30 de juliol, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108875 - || || 28 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108876 - || || 28 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108877 - || || 29 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108878 - || || 29 de juliol, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108879 - || || 29 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108880 - || || 29 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108881 - || || 29 de juliol, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108882 - || || 29 de juliol, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108883 - || || 29 de juliol, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108884 - || || 29 de juliol, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108885 - || || 29 de juliol, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108886 - || || 29 de juliol, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108887 - || || 27 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108888 - || || 27 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108889 - || 2001 PX || 2 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108890 - || || 8 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108891 - || || 3 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108892 - || || 3 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108893 - || || 3 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108894 - || || 3 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108895 - || || 3 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108896 - || || 9 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108897 - || || 6 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108898 - || || 6 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108899 - || || 10 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108900 - || || 10 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
8